Примера Дивисьон Чили 1946 () — 14-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
 Статистика на rsssf.com

1946
Чили
1946 год в Чили